Чемпіонат Ірландії з футболу 2022 — 102-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона здобув втретє поспіль Шемрок Роверс.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

1–18 тури

19–36 тури 

*Примітка «Слайго Роверз» переміг «Дандолк» 2–0 але Футбольна асоціація Ірландії скасувала результат та присудила перемогу з рахунком 3–0 «Дандолку» через те що «Слайго Роверз» випустив на поле дискваліфікованого гравця.

Плей-оф 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 листопада 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Сторінка на сайті УЄФА

2022
Ірландія
2022 в ірландському спорті